Осовок — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осовок — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Осовок — посёлок в Буда-Кошелевском районе Гомельской области.
 Осовок — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Осовок — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Осовок — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.